Erlbach (Opper-Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Erlbach (Markneukirchen), een ortsteil van de gemeente Markneukirchen in de Duitse deelstaat Saksen
 Erlbach-Kirchberg, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Buch am Erlbach, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Markt Erlbach, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren